Moore DRV is een accountants- en adviesorganisatie met anno 2022 ruim 600 medewerkers en qua omvang het 14e accountantskantoor van Nederland. Het kantoor heeft twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland: Bergen op Zoom, Breda, Goes, Hellevoetsluis, Middelburg, Naaldwijk, Oud-Beijerland, Roosendaal, Rotterdam, Sliedrecht, Terneuzen en Zierikzee. In 2022 viert Moore DRV haar 100-jarig bestaan.

De klanten van Moore DRV zijn vooral te vinden in het midden-en kleinbedrijf en zijn vaak familiebedrijven. Daarnaast werkt de accountantsorganisatie voor internationaal opererende ondernemingen en is het aangesloten bij het internationale netwerk van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren, Moore Global.

Ontstaan van Moore DRV onder de Roo 
De oorsprong van Moore DRV ligt in Zeeland. De naam verwijst naar de grondleggers van de organisatie: De Roo en Van der Veen. Anthonie de Roo was degene die in 1922 de basis legde voor wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een kantoor met ruim 600 medewerkers.

Het begon met de woorden: “Ik sta achter je"
De Roo behaalde in Middelburg zijn HSA-A diploma en ging in opleiding bij Mr. J.H. van Doorne die in Utrecht een advocatenkantoor had. Hij legde zich toe op de toen nog vrij jonge belastingwet. Totdat de heer van Doorne 100 jaar geleden, in 1922, zei: “Ga naar Goes en open daar een kantoor. Ik sta achter je”. En zo werd aan de Stationsweg in Goes de basis gelegd voor de organisatie. In de begin jaren ’30 telde het kantoor ruim 100 cliënten en er werkten vijf medewerkers. De heer de Roo was een actieve man, want naast zijn werk was hij ook raadslid, en later wethouder en loco-burgemeester. Daarnaast gaf hij boekhoudcursussen en ontwikkelde hij een (landbouw)boekmethode. Tijdens de 2e Wereldoorlog had hij bovendien een belangrijk rol in het Zeeuwse verzet.

Cruciale rol voor de heer Fossen
In 1936 trad de toen (nog maar) zestienjarige Jacobus C. Fossen in dienst. Na de nodige studies en praktijkervaring werd hij de rechterhand van de Roo, die zich daardoor deels kon richten op de politiek. Een medewerker omschrijft het als volgt: “van 1940 tot 1970 was Fossen het karrepaard van de firma”.

Maatschap de Roo en Fossen
Op 1 januari 1955 werd de Roo en Fossen een maatschap, daarmee was accountantskantoor de Roo en Fossen geboren. In de periode die daarop volgde werd veel personeel aangetrokken. In 1978 werd Fossen door een hersenbloeding getroffen waarvan hij niet herstelde. Daarom traden op 1 januari 1979 de stafleden Krijger, van der Meer en Verstijnen toe tot de maatschap en namen zij in de loop van 1979 het belang van de familie over. Bijna 60 jaar na oprichting waren er bij de Roo en Fossen 50 personeelsleden in dienst en werden er 1600 IB en VpB aangiften verzorgd.

Fusie tot DRV 
Rond de Tweede Wereldoorlog legde de heer Arjen van der Veen uit Rotterdam de basis voor zijn carrière in de accountancy. Hij vormde later met de heren Van Dijk, Harreman en Plaizier de VHPD-groep. Die groep fuseerde in 1990 met het Zeeuwse De Roo en Fossen. Zo ontstond de maatschap De Roo en Van der Veen, in 2001 afgekort tot DRV Accountants en Belastingadviseurs. DRV had op dat moment vestigingen in Zeeland en Zuid-Holland. Twee jaar later volgde een uitbreiding van het werkgebied naar Brabant, waar ze twee kantoren kregen. Het was de start van een reeks van uitbreidingen door de aansluiting van kleinere kantoren. Vanaf 2007 zijn daarmee vooral de posities in Brabant en Zuid-Holland versterkt. Ondertussen werd ook de dienstverlening uitgebreid om familiebedrijven breed te kunnen ondersteunen. Om die brede expertise te benadrukken hanteerde de organisatie vanaf 1 maart 2012 de naam DRV Accountants & Adviseurs.

Moore DRV
Om nadrukkelijk uit te dragen dat het kantoor onderdeel is van het internationale netwerk Moore Global, voert DRV Accountants & Adviseurs sinds 15 januari 2022 de naam Moore DRV. Door relaties te bouwen binnen het internationale netwerk kan het ondernemen in of vanuit het buitenland goed worden begeleid. Door de naamswijziging wordt in de Nederlandse markt duidelijker wat Moore DRV voor ondernemers kan betekenen. Ook draagt het lidmaatschap van bij aan het aantrekken en behouden van professionals, zowel nationaal als internationaal.

Nederlands bedrijf